Оскар за најбољу фотографију () филмска је награда коју додељује Америчка академија филмских уметности и наука за допринос једног или више филмских сниматеља (директора фотографије) визуелној компоненти одређеног филма. Награда се додељује од 1927/28. године, а први добитници су били Чарлс Рошер и Карл Струс за сниматељски рад у филму Зора Фридриха Вилхелма Мурнауа.

Добитници и номиновани 

Имена добитника су у обојеној колони.

1920-е

1930-е

1940s

1950s

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

Референце

Спољашње везе 
 Официјелни сајт Америчке академије за филмску уметност и науке
 , списак номинованих и добитника Оскара 

Кинематографија
Директори фотографије